Runder Turm steht für folgende Türme:

in Deutschland:
 Runder Turm, Wehrturm der Stadtbefestigung in Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Runder Turm (Obernburg), Teil der Stadtbefestigung in Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Runder Turm (Sankt Goarshausen), Teil der Stadtbefestigung in Sankt Goarshausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Runder Turm (Sigmaringen), Teil der Stadtbefestigung in Sigmaringen und heute Heimatmuseum, Landkreis-Sigmaringen, Baden-Württemberg

in Dänemark:
 Runder Turm, deutscher Name von Rundetårn, Sternwarte in Kopenhagen

in Frankreich:
 Runder Turm, Teil der Burg in Domart-en-Ponthieu, Département Somme, Region Hauts-de-France

Siehe auch:
 Rundturm, Turm mit rundem Grundriss